Artemis (en inglés) o Artemisa (en español), en los cómics, puede referirse a:

 Artemisa (Marvel Comics), una diosa en el Universo Marvel
 Artemisa, personaje de DC Comics basado en la diosa de la mitología griega del mismo nombre.
 Artemiz (Furia femenina), miembro de las Furias Femeninas en el Universo de DC Comics
 Artemis de Bana-Mighdall, la guerrera Amazona que se convirtió en Mujer Maravilla por un corto tiempo en la década de 1990
 Artemis Crock, la encarnación actual de una villana de DC, que utilizó el nombre "Artemisa" durante su período de trabajo con la Sociedad de la Injusticia
 Artemis (Sailor Moon), un personaje de la franquicia Sailor Moon, que incluye a Sailor V, también se encuentra en cómics y manga

Véase también 
Artemisa (desambiguación)